Статистическая служба Канады рассматривает территорию Юкон единой 
переписной областью, разделённой на переписные 
подобласти. Девять видов переписных 
подобластей Юкона можно разделить на муниципальные образования 
(, , ), поселения без 
муниципального статуса (, ), индейские резервации (, , 
) и неорганизованные области ().
Ниже представлены списки всех муниципальных образований, поселений, индейских резерваций и неорганизованных областей территории Юкон с информацией о численности населения и площади занимаемой территории по данным переписи населения 2006 года.

Муниципалитеты

Поселения

Индейские резервации

Неорганизованные области

Примечания

Ссылки 
 Список карт провинций и территорий Канады с переписным делением

Население Юкона
География Территории Юкон
Переписное деление Канады
Списки:Юкон